Esther Paez (Barcelona; 13 de septiembre de 1969) apodada Flexita es una boxeadora y luchadora de kick boxing española. En 1998 se convirtió en la primera boxeadora profesional en la historia de España siendo así la primera mujer con licencia profesional inscrita en la Federación Española de Boxeo.

Biografía 
Sus abuelos paternos y maternos de Málaga y de Murcia vivieron en Barcelona en la playa del Somorrostro. Sus padres Lucas y Fina se conocieron en Vía Favència donde muchos chabolistas estrenaron pisos de 40 metros cuadrados. Empezó a boxear a los 17 años. Se inició en la práctica del kick boxing en 1989. 

En 1998 debutó en kickboxing en Santa Coloma de Gramenet con una rival a la que venció por KO técnico. El 2 de septiembre de 1998 la Federación Española de Boxeo autorizó por primera vez una pelea profesional entre mujeres. Flechita se enfrentó así en Melilla a la boxeadora rusa Anastasia Toktatoulova, convirtiéndose en la primera mujer española en participar en un combate de boxeo profesional. Ganó la pelea Toktatoulova por la mínima pero Esther pasó a la historia por abrir la puerta del boxeo para las mujeres.

En 1999 vence en Sudáfrica a Michelle Carson por el título mundial de kick-boxing de la ISKA, en una dura y ajustada pelea a 10 asaltos, consiguiendo la victoria por puntos. 

En el año 2000, llega a firmar importantes contratos para pelear en Estados Unidos, pero su carrera se ve truncada durante más de tres años cuando es atropellada en un accidente de tráfico por un conductor borracho y le destrozó la rodilla.

En 2007 retoma los entrenamientos en el Gimansio KO Verdum de Barcelona. Se retiró en 2008.

Activa militante contra la violencia de género imparte clases de autodefensa a mujeres en diversos ámbitos. Actualmente ha obtenido titulación y es instructora de actividades dirigidas, fitness y personal trainer y continúa sus clases en un gimnasio de Nou Barris de Barcelona.

En 2022 la exboxeadora publicó el libro 'Memorias de una pionera del boxeo' en el que explica sus vivencias.

Referencias 

Boxeadores de España
Nacidos en Barcelona
Deportistas femeninas de España
Boxeadoras